Tehuilotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tehuilotepec, Sultepec, ort, delstaten Mexiko, 
 Tehuilotepec, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón,